Willan ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Gervase Willan (1917–2006), britischer Diplomat
 Gladys Willan (1883–1964), kanadische Musikpädagogin und Pianistin
 Healey Willan (1880–1968), kanadischer Komponist, Chordirigent, Organist und Musikpädagoge
 Robert Willan (1757–1812), englischer Arzt und Begründer der modernen Dermatologie

Sonstiges:
 Willan-Nunatak, Nunatak auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Willan Saddle, Bergsattel auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis